El Torneig de Roland Garros 2002 (o Obert de França 2002) es va celebrar a París, des del 27 de maig al 9 de juny de 2002.

Quadre masculí

Quadre femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Lleyton Hewitt (4a ronda)
  Marat Safin (Semifinals)
  Tommy Haas (4a ronda)
  Andre Agassi (Quarts de final)
  Ievgueni Kàfelnikov (2a ronda)
  Tim Henman (2a ronda)
  Gustavo Kuerten (4a ronda)
  Roger Federer (1a ronda)
  Thomas Johansson (2a ronda)
  Sebastien Grosjean (Quarts de final)
  Juan Carlos Ferrero (Final)
  Pete Sampras (1a ronda)
  Andy Roddick (1a ronda)
  Jiri Novak (3a ronda)
  Guillermo Cañas (Quarts de final)
  Younes El Aynaoui (2a ronda)
  Carles Moyà (3a ronda)
  Àlex Corretja (Semifinals)
  Thomas Enqvist (2a ronda)
  Albert Costa (Campió)
  Juan Ignacio Chela (1a ronda)
  Andrei Pavel (Quarts de final)
  Fabrice Santoro (2a ronda)
  Rainer Schüttler (2a ronda)
  Tommy Robredo (3a ronda)
  Maks Mirni (1a ronda)
  Nicolas Escudé (1a ronda)
  Nicolás Lapentti (1a ronda)
  David Nalbandian (3a ronda)
  Sjeng Schalken (3a ronda)
  Gastón Gaudio (4a ronda)
  Ivan Ljubičić (1a ronda)

Individual femení 
<li>  Jennifer Capriati (Semifinal)
<li>  Venus Williams (Final)
<li>  Serena Williams (Campiona)
<li>  Kim Clijsters (3a ronda)
<li>  Justine Henin (1a ronda)
<li>  Monica Seles (Quarts de final)
<li>  Jelena Dokic (Quarts de final)
<li>  Sandrine Testud (1a ronda)
<li>  Silvia Farina Elia (4a ronda)
<li>  Amelie Mauresmo (4a ronda)
<li>  Daniela Hantuchova (4a ronda)
<li>  Meghann Shaughnessy (1a ronda)
<li>  Ielena Deméntieva (4a ronda)
<li>  Iroda Tulyaganova (3a ronda)
<li>  Arantxa Sánchez Vicario (1a ronda)
<li>  Barbara Schett (2a ronda)
<li>  Tamarine Tanasugarn (3a ronda)
<li>  Tatiana Panova (3a ronda)
<li>  Anastasia Myskina (1a ronda)
<li>  Patty Schnyder (4a ronda)
<li>  Anna Smashnova (1a ronda)
<li>  Magdalena Maleeva (1a ronda)
<li>  Anne Kremer (3a ronda)
<li>  Lisa Raymond (1a ronda)
<li>  Daja Bedanova (1a ronda)
<li>  Ai Sugiyama (2a ronda)
<li>  Nathalie Dechy (3a ronda)
<li>  Alexandra Stevenson (1a ronda)
<li>  Iva Majoli (2a ronda)
<li>  Amanda Coetzer (1a ronda)
<li>  Rita Grande (3a ronda)
<li>  Cristina Torrens Valero (2a ronda)

Enllaços externs 
 Web Oficial Roland Garros 

2002
Roland Garros